

Lokalizacje

Niemcy 
 Albertshofen – dzielnica Hemau
 Albertshofen – dzielnica Velburga
 Albertshofen – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kitzingen